Химические свойства — свойства веществ (химических элементов, простых веществ и химических соединений), имеющие отношение к химическим процессам, то есть проявляемые в процессе химической реакции и влияющие на неё.

К химическим свойствам относятся способность реагировать с другими веществами, способность к разложению и к диссоциации. Одним из фундаментальных химических свойств химического элемента является его электроотрицательность.

В отличие от физических свойств, химические свойства вещества, такие как реакционная способность, трудно сопоставить с одной прямо измеримой численной величиной. Для характеристики реакционной способности используется ряд численных значений, каждое из которых зависит от конкретных условий измерения. Поэтому реакционная способность вещества воспринимается не как непосредственное свойство, а как обобщение результатов химических исследований.

Химические свойства вещества зависят не только от того, из каких химических элементов оно состоит, но и от структуры молекул вещества (структурная изомерия) и от пространственной конфигурации молекул (конформация, стереоизомерия). Как правило, вещества, имеющие одинаковый состав и структуру, имеют и одинаковые химические свойства, за исключением реакций с веществами другой пространственной конфигурации. Это различие особенно важно в биохимии, например, способность белка к реакции с другими биологически активными веществами может зависеть от способа его сворачивания.

Примеры химических свойств 
 Химические свойства воды
 Химические свойства металлов
 Химические свойства галогенов
 Химические свойства кислот
 Химические свойства спиртов
 Химические свойства щёлочей

См. также 
 Физические свойства
 Тепловой эффект химической реакции
 Химическое уравнение

Примечания